Hurst (Illinois)
 Hurst (Texas)
 Ryan Hurst (Santa Monica, Califòrnia, 1976), actor